

Населені пункти та їхні частини

 Кшимув — гміна в Конінському повіті Великопольського воєводства
 Кшимув — село в гміні Щавін-Косьцельни Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Кшимув — село в гміні Кшимув Конінського повіту Великопольського воєводства
 Кшимув — село в гміні Хойна Грифінського повіту Західнопоморського воєводства
 Кшимув — лісова осада в гміні Ґура-Кальварія Пясечинського повіту Мазовецького воєводства

Примітки